Orting (Washington), een plaats in Pierce County in de Amerikaanse staat Washington
 Ørting, een plaats in de gemeente Odder in de Deense regio Midden-Jutland
 Ørting (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Odder